Айгу́рский сельсове́т — упразднённое сельское поселение в составе Апанасенковского района Ставропольского края России.

Административный центр — посёлок Айгурский.

География 
Находится в южной части Апанасенковского района. Площадь сельсовета — 225,19 км².

Протекает река Айгурка.

История 
С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 3-кз, все муниципальные образования Апанасенковского муниципального района, включая Айгурский сельсовет, были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Апанасенковский муниципальный округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав сельского поселения

Органы власти 
 Дума Айгурского сельсовета

 Администрация Айгурского сельсовета
 Гончаров Анатолий Викторович (c 13 марта 2011 г. — 2-й срок)
 Трофименко Алексей Сергеевич
 Веденская Татьяна Юрьевна (род. 1985). До избрания занимала должность управляющего делами Айгурского сельсовета

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Фельдшерско-акушерский пункт

Образование 
 Детский сад
 Средняя общеобразовательная школа

Экономика 
 Сельскохозяйственное предприятие «Айгурский»
 Племзавод

Памятники 
 Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые муниципальные образования Апанасенковского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году